Meiwa – cittadina giapponese della prefettura di Gunma
Meiwa – cittadina giapponese della prefettura di Mie
Meiwa – era giapponese che va dal 1764 al 1772